Пантелей () — городская община в Сербии, входит в общину Ниш.

Население общины составляет 43 371 человек (2007 год), плотность населения составляет 317 чел./км². Занимаемая площадь — 137 км², из них 67,7 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Ниш. Община Пантелей состоит из 14 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 9,8 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии